Joseph Elsner kan syfta på:

* Joseph Elsner den äldre (1845–1933), tysk arkitekt
 Joseph Elsner den yngre (1879–1970), tysk arkitekt
 Joseph Anton Franz Elsner (1766–1854), tysk komponist, dirigent och musikpedagog